Sambin peut désigner :

Patronymes 
 Hugues Sambin (1520-1601), un architecte bourguignon.

Toponymes

Burkina Faso 
 Sambin, un village du département et la commune rurale d'Ipelcé, dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud ;
 Sambin, un village du département et la commune rurale de Saponé, dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud ;
 Sambin, un village du département et la commune rurale de Tanghin-Dassouri, dans la province du Kadiogo et la région du Centre ;
 Sambin-Nabitenga (ou Sanbin-Nabitenga), un village du département et la commune rurale de Thiou, dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord ;
 Thiou-Sambin, un village du département et la commune rurale de Thiou, dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord.

France 
 Sambin, une commune du département de Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val de Loire.

Homonymie de toponyme